Metadena är ett släkte av plattmaskar. Metadena ingår i familjen Cryptogonimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Metadena